Флаг муниципального образования «Городской округ Ви́чуга» Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5704.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре главные фигуры из гербовой композиции: в червлёном (красном) поле вьющаяся золотая лента, концы которой продеты в положенный  в столб белый ткацкий челнок».

Символика 
Флаг разработан на основе герба городского округа Вичуга.

Главные фигуры флага — челнок и лента ткани означают, что городской округ Вичуга — крупный центр текстильной промышленности, получивший статус города в 1925 году в результате объединения трёх сёл Тезино, Бонячки, Гольчиха, развивавшихся в XVIII—XIX веках.

Красный цвет полотнища символизирует трудовые и боевые традиции вичужан, известных всей стране по трудовому подвигу Евдокии и Марии Виноградовых, установивших в городе Вичуге рекорд производительности труда в текстильной промышленности в тридцатые годы XX века, что дополняет содержание флага.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты и жизни.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, сотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, справедливости и великодушия.

Примечания